Avion (Frankrijk)
Avión (Spanje)